Кеноша (Вісконсин) — місто в штаті Вісконсин.
 Кеноша (округ, Вісконсин) — округ у штаті Вісконсин.